Сен-Пале́-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Пуатьє, 60 км на південь від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2068 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4254,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Офіційний сайт туристичного бюро
 Сен-Пале-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Пале-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта